Plaats in Indonesië
 Prapen (Tenggilis Mejoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Prapen (Praya), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara